Oil City puede referirse a:

en Estados Unidos
 Oil City, una comunidad en el condado de Kern, California;
 Oil City, una comunidad en el condado de Barren, Kentucky;
 Oil City, un pueblo ubicado en la parroquia de Caddo, Luisiana;
 Oil City, una pequeña comunidad en el condado de Caroline, Maryland;
 Oil City, una pequeña comunidad en el condado de Midland, Míchigan;
 Oil City, una comunidad en el condado de Chariton, Misuri;
 Oil City, una comunidad en el condado de Yazoo, Misisipi;
 Oil City, una pequeña comunidad en el condado de Carter, Oklahoma;
 Oil City, una comunidad en el condado de Stephens, Oklahoma;
 Oil City, una comunidad en el condado de Cambria, Pensilvania;
 Oil City, un área no incorporada en el condado de Venango, Pensilvania;
 Oil City, una comunidad en el condado de Hutchinson, Texas;
 Oil City, una comunidad en el condado de Jefferson, Washington;
 Oil City, una comunidad en el condado de Monroe, Wisconsin.

en Canadá
 Oil City, un municipio en la provincia de Ontario.